Тирлянский:

 Тирлянский — село в Белорецком районе Башкортостана.
 Тирлянский сельсовет — муниципальное образование в Белорецком районе Башкортостана.